Alain Roux peut désigner :
 Alain Roux (1935-), sinologue français ;
 Alain Roux, connu sous le nom de scène François Corbier (1944-2018), auteur-compositeur-interprète, comédien et animateur de télévision français ;
 Alain Roux (1968-), chef cuisinier français.